Villa Fuchs steht für:
 Villa Fuchs (Heidelberg), denkmalgeschützte Gründerzeitvilla in der Heidelberger Weststadt
 Villa Fuchs (Heilbronn), denkmalgeschützte Villa in Landhausarchitektur
 Villa Fuchs (Merzig), heute ein Kulturzentrum 
 Villa Wagner I in Wien, heute Privatmuseum Ernst Fuchs